Der  , in der Sprache der   geschrieben, ist ein Fluss im Stadtgebiet des  auf der Nordinsel von Neuseeland.

Geographie 
Das Quellgebiet des Flusses, der sich über rund 19 km in Windungen nach Nordosten erstreckt, befindet sich rund 1 km südwestlich des  im Stadtteil  des . Der gesamte Fluss steht unter dem Einfluss der Gezeiten und mündet zwischen    und  vor  in den  .

Der   besitzt mehrere kleinere Nebenarme, wie den  , den   und den   auf seiner Ostseite sowie den   und das   auf seiner Westseite.

Die Stadtteile , , ,  und  flankieren den Fluss beidseitig.

Yacht- und Fährhafen 
Der   besitzt mit der  im unteren Flussverlauf am Ostufer einen Yachthafen, von dem aus ein Fährverkehr zum Hafen von  und nach   existiert. Da der Bereich des   östlich des   als recht geschützt gilt, liegen viele Boote in Ermangelung eines Yachthafens in diesem Abschnitt in der Flussmitte vor Anker.

Weblinks

Einzelnachweise 

Fluss in Auckland
Bucht in Neuseeland
Bucht in Australien und Ozeanien
Bucht (Pazifischer Ozean)